Otumba kan syfta på:

 Otumba (kommun) – en kommun i Mexiko
  Otumba de Gómez Farías
 Otumba (region) – en region i delstaten Mexiko
 Otumba (släkte) – ett släkte av insekter